Cowley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cowley (ort i Kanada), Alberta, 
 Cowley Airport, flygplats, Alberta,

Storbritannien 

 Cowley, Gloucestershire, ort 
 Cowley, Oxfordshire, plats, 
 Cowley, London, ort,

USA 

 Cowley, Wyoming, ort, Big Horn County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar